De Belgische Gouden Schoen 2019 werd op 15 januari 2020 uitgereikt. Het was de 66e keer dat de voetbaltrofee voor de beste speler in de Belgische competitie werd uitgedeeld. Hans Vanaken van Club Brugge won de prijs voor de tweede keer. Hij ontving de Gouden Schoen uit handen van Vincent Kompany.

De Gouden Schoen voor beste Belgische voetbalster ging naar Tessa Wullaert van Manchester City.

De uitreiking vond plaats in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs-Sint-Amands en werd uitgezonden door VTM en gepresenteerd door Maarten Breckx, Birgit Van Mol en Niels Destadsbader.

Uitslag

Mannen

Vrouwen

Nevenprijzen

Goal van het Jaar

Trainer van het Jaar

Doelman van het Jaar

Belofte van het Jaar

Beste Belg in het buitenland

Referenties
 

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 2019